Климатино — деревня в Новосельском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области России.

История 
Деревня Климатина упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

КЛИМАТИНО — деревня принадлежит наследникам господина Поршнякова, число жителей по ревизии: 29 м. п., 32 ж. п. (1838 год)

КЛИМАТИНА — деревня госпожи Орловой, по просёлочной дороге, число дворов — 9, число душ — 26 м. п. (1856 год)

КЛИМАТИНО — деревня владельческая при колодце, число дворов — 9, число жителей: 23 м. п., 21 ж. п.; Часовня православная. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Выскатской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня входила в Малышевское сельское общество.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний 1919 года деревня называлась Климатина.

По данным 1933 года деревня Климатино входила в состав Новосельского сельсовета Рудненского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Климатино входила в состав Новосельского сельсовета Кингисеппского района.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Климатино входила в состав Новосельского сельсовета Сланцевского района.

В 1997 году в деревне Климатино Новосельской волости проживали 5 человек, в 2002 году — 7 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Климатино Новосельского СП проживали 7 человек, в 2010 году — 6 человек.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  (Новоселье — Засторонье).

Расстояние до административного центра поселения — 1,5 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сланцы — 36 км.

К северу от деревни протекает один из притоков реки Руя.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района